Luzenko ist der Familienname folgender Personen:

 Alexei Luzenko (* 1992), kasachischer Radrennfahrer
 Dmytro Luzenko (1921–1989), ukrainischer Dichter und Liedtexter
 Jewgeni Olegowitsch Luzenko (* 1987), russischer Fußballspieler
 Jurij Luzenko (* 1964), ukrainischer Politiker, Innenminister der Ukraine